Montelhs (Arieja), municipi al departament de l'Arieja (regió d'Occitània, França)
 Montelhs (Avairon), municipi al departament de l'Avairon (Occitània)
 Montelhs  o Montels (Hérault) , municipi occità del Llenguadoc, del departament de l'Erau (Occitània)
 Montelhs (Gard), municipi al departament del Gard (Occitània)
 Montelhs (Tarn), municipi al departament del Tarn (Occitània)
 Montelhs (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (Occitània)